Система высшего образования Белоруссии включает 51 учреждение, 42 из которых являются государственными, а девять — частными. 21 заведений подчиняются Министерству образования, 4 — Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 4 — Министерству здравоохранения, 3 — Министерству культуры, 1 — Министерству связи и информатизации, 1 — Администрации президента, 1 — Министерству спорта и туризма, 2 — Министерству внутренних дел, 1 — Министерству обороны, 2 — Министерству транспорта и коммуникаций, 1 — Министерству по чрезвычайным ситуациям, 1 — Государственному пограничному комитету. Среди государственных высших учебных заведений 31 называются университетами, 9 — академиями, 2 — институтами.

В 2018/2019 учебном году высшее образование в государственных учреждениях получали 250,7 тыс. студентов (153,1 тыс. на дневной форме обучения, 96,4 тыс. на заочной и 1,3 тыс. на вечерней; 16,2 тыс. студентов составили иностранцы). Было принято 55,6 тыс. студентов, выпущено 60,1 тыс. специалистов. Численность профессорско-преподавательского состава — 20,3 тыс. человек (включая частные учреждения).

На начало учебного года 2019/2020 было 244,4 тыс. студентов в государственных учреждениях и 16,5 тыс. — в частных.

Высшим консультативным органом в системе высшего образования является республиканский совет ректоров высших учебных заведений, компетенция и порядок деятельности которого определяются в соответствии с «Положением о Республиканском совете ректоров высших учебных заведений». Ректора всех учреждений высшего образования назначаются Советом министров с утверждением кандидатуры у президента.

Старейшим университетом страны считается Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, основанная в 1840 году. Академия является крупнейшим многопрофильным высшим учебным заведением агропромышленного направления среди стран СНГ и Европы.

В Белоруссии два ведущих вуза в национальной системе образования: Белорусский государственный университет, основанный 30 октября 1921 года, и Академия управления при Президенте Республики Беларусь, образованная 29 января 1991 года. Статус ведущего вуза в республике закреплён законодательно и имеет две разновидности: ведущий вуз в национальной системе образования и ведущий вуз в отрасли.

Рейтинги 
В июле 2011 года по версии Webometrics, который анализирует представление высших учебных заведений в интернете, Белорусский государственный университет занял 1208-е место, Гродненский государственный университет — 3103-е место и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники — 3889-е место.

В 2014 году агентство «Эксперт РА» составило рейтинг 153 лучших высших учебных заведений СНГ. В него вошли 10 учреждений Белоруссии.

В 2018 году согласно рейтингу QS, который оценивает университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, число иностранных студентов и преподавателей, Белорусский государственный университет занял 334-е место, Белорусский национальный технический университет — 751—800-е место.

Список учреждений 
В списке представлены государственные и частные высшие учебные заведения Белоруссии. Они располагаются в алфавитном порядке.

Таблица:
 Название — название университета на русском языке, ниже приводится оригинальное название на белорусском;
 Год основания — дата основания учебного заведения;
 Число факультетов — количество факультетов в учебном заведении;
  Местонахождение ректората — населённый пункт, где находится ректорат учебного заведения;
 Ректор — имя и фамилия ректора;
 Фото — фотография заведения;

Сортировка может проводиться по всем столбцам таблицы, кроме столбца с фото.

Государственные

Частные

Примечания

Литература

Ссылки 
 Учреждения образования, Министерство образования Республики Беларусь
 

 
Вуз
Белоруссия